Acaci de Beroea:(321-437) Clergue siri. Bisbe cristià de Beroea.
 Acaci de Cesarea: (?-366) Clergue probablement siri. Bisbe cristià de Cesarea.
 Acaci de Constantinoble: (?-488) Clergue romà d'Orient. Partriarca de Constantinoble entre el 471 i 489.
 Acaci de Melitene:(?-?) Clergue romà d'Orient. Bisbe cristià de Melitene.